USS Edwards (DD-619) () — американский эсминец типа «Гливс». Второй из кораблей с именем «Эдвардс» и первый, получивший имя лейтенант-коммандера , командира эсминца «», награждённого французским Орденом Почётного легиона, британским орденом «За выдающуюся службу» и американской Медалью Почёта за спасение в 1922 году почти 500 человек с борта горящего французского судна «Винь Лонг» ().

Эсминец был заложен 26 февраля 1942 года на верфи Federal Shipbuilding and Drydock Company, в городе Кирни, спущен на воду 19 июня 1942 года и крещён супругой Эдвардса. Вступил в строй 18 сентября 1942 года, капитаном назначен лейтенант-коммандер Уильям Лерой Мессмер. Участник сражений Тихоокеанского театра военных действий Второй мировой войны.

Служба

1943 

«Эдвардс» начал свою службу с сопровождения нескольких конвоев вдоль восточного побережья США и в Карибском море. 8 ноября 1942 года вышел из порта Нью-Йорка, чтобы войти в состав Тихоокеанского флота США. В 18-й оперативной группе с 4 января 1943 года (база — Нумеа), занимался прикрытием конвоев, шедших в Гуадалканал. 29 января 1943 года вступил в бой с группой бомбардировщиков-торпедоносцев у острова Реннелл. Несмотря на то, что плотным зенитным огнём удалось сбить группу самолётов, две торпеды всё же попали в крейсер «Чикаго». «Эдвардс» с группой из четырёх эсминцев занимался охраной повреждённого крейсера. На следующий день атаки возобновились, и «Чикаго» затонул. «Эдвардс» принял на борт 224 из 1049 человек и затем сопровождал в порт эсминец «Ля Валетт», в который также попала торпеда.

27 марта «Эдвардс» вернулся в Перл-Харбор для ремонта, а 15 апреля отправился к Алеутским островам, обстреляв 26 апреля остров Атту и прикрыв линкор «Пенсильвания» во время высадки 11 мая. На следующий день, 12 мая, участвовала в ликвидации японской подводной лодки I-31 вместе с эсминцем «Фаррагут»: в течение 10 часов она сбрасывала глубинные бомбы по позициям I-31, пытавшейся торпедировать «Пенсильванию». В конце концов, I-31 всплыла: «Эдвардс» огнём корабельных орудий нанёс ей большой ущерб, а подлодку окончательно добил эсминец «Фрэзьер».

В дальнейшем «Эдвардс» продолжал патрулировать воды Алеутских островов. С июня 1943 года участник блокады острова Кыска, обстреливал со 2 по 12 августа остров и прикрывал высадку американцев на остров 15 июня (не зная, что японцы оставили остров). После покраски и ремонта в октябре эсминец направился в Эспириту-Санто на учения. 8 ноября отправился в составе группы прикрытия авианосцев для нанесения удара по Рабаулу, запланированного на 11 ноября. В день отплытия на оперативную группу совершили авианалёт японцы, но экипаж «Эдвардса», сбив несколько самолётов, не позволил японцам нанести хоть какой-либо ущерб американским судам. С 19 ноября эсминец прикрывал части в ходе битвы за Тараву, затем сопровождал транспортные корабли в Перл-Харбор и вскоре вернулся на западное побережье для планового ремонта.

1944 
3 марта «Эдвардс» прибыл в Махуро, откуда осуществлял патрулирование и выходил для прикрытия разных групп. Так, он прикрывал авианосную группу, которая совершала налёт на атолл Мили (Маршалловы острова) и на Палау в составе Пятого флота. В апреле прикрывал авианосцы, которые в ходе  обеспечивали налёты на Новую Гвинею. Участвовал в атаке на Трук 29-30 апреля. С 12 мая по 18 августа на основе дивизиона эсминцев, где находился «Эдвардс», появилась Восточно-Маршалльская патрульная группа, которая патрулировала воды около контролируемых японцами атоллов Мили, Джалуит, Малоэлап и Уотье с целью предотвращения поставок подкреплений японцам. 22 мая вместе с эсминцем «Банкрофт» эсминец «Эдвардс» обстрелял атолл Уотье и вывел несколько артиллерийских батарей из строя.

27 июня у Уотье корабль спас экипаж сбитого истребителя F4U Corsair Корпуса морской пехоты США и экипаж бомбардировщика PBY Catalina. Спасением занимались шесть моряков с «Эдвардса»: младший лейтенант Гарольд Манн (), штурман медицинской службы Эмери Пенсак (), штурман машиниста 1-го класса Эндрю Стайн Эллиотт (), семафорщик 2-го класса Джон Джозеф Крейн (), рулевой Джеймс Джозеф Гонсалвес () и матрос 1-го класса Ричард Стэнли ().

В августе 1944 года после простаивания в гавани Перл-Харбора «Эдвардс» направился в залив Сан-Педро, к острову Лейте, куда прибыл 30 октября. Участвовал в высадке в Ормоке 7 декабря, сбив несколько вражеских самолётов (к Ормоку шёл конвой с припасами, который также отразил авианалёт). 7 декабря у залива Ормок «Эдвардс» принял бой против вражеской авиации, защищая транспорт «» и сбил за 10 минут три самолёта, однако один из самолётов врезался в кормовой подзор и оставил вмятину размером в 1,5 м. С 11 по 12 декабря «Эдвардс» занимался спасением экипажа эсминца «Колдуэлл», который загорелся после того, как в него врезался камикадзе. Командир «Эдвардса», лейтенант-коммандер Саймон Эверетт Рэйми () был награждён Серебряной звездой как руководитель операции.

30 декабря в 50 метрах от корабля японский бомбардировщик сбросил бомбу, которая перелетела через всё судно и взорвалась у противоположного борта корабля.

1945 
В последний год войны «Эдвардс» нёс службу у Филиппин, сопровождая конвои с припасами в Миндоро, залив Лингаен, гавань Поллок и залив Давао. 9 мая 1945 года прибыл в Моторай для подготовки к высадке на Борнео. 12 июля вернулся в залив Субик. Один раз прибывал к берегам Иводзимы и ещё один раз к Окинаве. 16 сентября 1945 года вернулся в США.

После войны 
7 января 1946 года «Эдвардс» прибыл в Чарльстоун (Южная Каролина), где был выведен из состава флота в резерв 11 апреля. Окончательно из ВМС США исключён 1 июля 1971 года. Продан 25 мая 1973 года фирме «Southern Scrap Material Co. LTD.» в Новый Орлеан и разобран на слом.

Награды 
«Эдвардс» получил 14 звёзд за службу за действия во Второй мировой войне. Больше звёзд получали только девять кораблей ВМС США.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Гливс»